

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Klementynów – część  wsi Stary Majdan w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Klementynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Niedźwiada 
 Klementynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Klementynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów